Васьковецька сільська рада — Тернопільська область, Шумський район
 Васьковецька сільська рада — Чернігівська область, Срібнянський район